La gara di slalom gigante parallelo maschile di snowboard ai XXI Giochi olimpici invernali di Vancouver si è svolta il 26 febbraio 2010 al Cypress Bowl Ski Area.

La gara consisteva di due manche preliminari, da cui si sono qualificati sedice atlete che hanno poi gareggiato ad eliminazione diretta; è stata vinta dall'olandese Nicolien Sauerbreij.

Risultati

Qualificazioni

Fase ad eliminazione diretta 

Nella finale per il bronzo l'austriaca Marion Kreiner ha preceduto la tedesca Selina Jörg di 2"29.

Torneo di consolazione (posizioni 5-8)

Collegamenti esterni 
 
 
 
 
 

Slalom femminile